Dixi oder DIXI steht für:

 eine deutsche Marke mobiler Toilettenkabinen, siehe TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme
 dixi, deutsche Discount-Supermarktkette, siehe Marktkauf Holding #Gründung und Expansion
 Dixi (Automarke), ein Markenname der Fahrzeugfabrik Eisenach
 DIXI Kinderliteraturpreis, österreichischer Literatur-Förderpreis

Siehe auch:
 Dixie
 DIXY